{{Infobox Langue
|nom             =Kwak’wala
|nomnatif        =, 
|parlée          =au
|pays            =Canada
|région          =Colombie-Britannique
|locuteurs       =250
|typologie       =
|couleurfamille  =skyblue
|famille         =
|langueofficielle=
|officielle      =
|académie        =
|iso1            =
|iso2            =
|iso3            =kwk
|iso5            =
|ietf            =kwk
|type            =
|étendue         =
|échantillon     =
|carte           =Kwakʼwala map.svg
|légende carte   =Carte des 5 groupes de dialectes kwak’wala.

}}
Le kwak’wala (aussi appelé kwakiutl ou kwagiutl ou bakwam’kala) est une langue amérindienne de la famille des langues wakashanes, parlée par les autochtones kwakwaka'wakw qui vivent sur la côte centrale de la province de Colombie-Britannique au Canada. En 2009, il y avait environ 250 personnes qui parlaient cette langue, sur une population kwakwaka'wakw d'environ 5500 personnes.

 Noms 
Traditionnellement, les peuples parlant le kwak’wala utilisent le nom de leur tribu pour désigner leur langue.

La langue a été appelée kwakiutl ( en anglais) par Franz Boas. Ce terme est à l’origine l’ethnonyme d’une des vingts tribus parlant cette langue, les , mais Boas l’utilise pour l’ensemble des tribus et leur langue. Ce terme à plusieurs variantes, propres à différentes transcriptions : kwagiutl, kwagu’ł ou kwagul.

À partir des années 1980, le terme kwak’wala (littéralement « parler comme les Kwagu’ł ») est utilisé pour la langue et le terme kwakwaka’wakw (littéralement « ceux qui parlent kwak’wala ») est utilisé pour le peuple. Cependant, ces termes peuvent désigner un sous groupe de tribus et un sous-groupe de dialectes, plus proches des Kwagu’ł et de leur dialecte.

Dans les années 2000, le terme bak’wamk’ala (transcrit Bak̓wa̱mk̓ala avec l’orthographe Umista ou bak̓ʷəmk̓ala avec les orthographes basées sur l’alphabet phonétique américaniste) est aussi parfois utilisé. Celui-ci signifie littéralement « parler comme les indigènes ». Il est particulièrement utilisé par les Gwa’sala-’Nak’waxda’xw.

 Phonologie 

 Morphophonologie 
Le kwak’wala a une morphophonologie lexicale complexe, l’ajout de suffixe peut provoquer :
 l’alongement de la voyelle centrale  en  ;
 le doublement de la racine ;
 une mutation (adoucissement ou durcissement) de la consonne qui le précède ;
 la syncope de la première consonne du suffix.

 Écriture 
Les kwak’wala est écrit avec l’alphabet latin mais plusieurs orthographes sont d’usage.

 Alphabet Uʼmista 
L’alphabet Uʼmista a été adopté par les sociétés culturelles Uʼmista et Nunwakola, de Alert Bay et Kingcome Inlet ; il est utilisé dans plusieurs communautés et écoles du nord de l’île de Vancouver et sur la Côte.

 Alphabet phonétique américaniste 
En 2010, une version de l’alphabet phonétique américaniste est utilisée à l’école  de Port Hardy.

 Alphabet liq̓ʷala 
L’alphabet du liq̓ʷala, dialecte du kwak’wala parlé par les Lekwiltoq (liǧʷiłdaʔx̌ʷ), est utilisé à Campbell River sur l’île de Vancouver par les Wei Wai Kum, , et sur l’île Quadra par les We Wai Kai, '', notamment dans les cours de liq̓ʷala du School District 72 ou dans le centre culturel Nuyumbalees. Ce système, basé sur l’alphabet phonétique américaniste, est utilisé dans le programme linguistique de la Cahiri Secondary School à Campbell River, à la suite d’une initiative de l’University of Victoria, notamment par l’enseignante et traductrice kwak’wala Daisy Sewid-Smith.
Cette orthographe a été développée par le linguiste Peter Wilson.

Comparaison

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues amérindiennes
 Langues wakashanes

Liens externes 
 
  Présentation du kwak'wala dans le site web officiel de la nation kwakwaka'wakw
  Our Voices Our Stories ḵ̓otła̱ntstłaḵ
 

Inventaire de langues
Inventaire de langues amérindiennes
Langue wakashane
Langue amérindienne au Canada
Langue amérindienne en Colombie-Britannique
Kwakwaka'wakw